Олесно () — городско-сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Олесненский повят, Опольское воеводство. Население — 18 837 человек (на 2006 год).

Демография 
Данные по переписи 30 года:

Поселения 
 Олесно
 Бодзановице
 Борки-Мале
 Борки-Вельке
 Борошув
 Бронец
 Гродзиско
 Колёнья-Ломницка
 Куцобы
 Лесьна
 Ломница
 Ловошув
 Совчице
 Старе-Олесно
 Сверче
 Ваховице
 Вахув
 Войцехув
 Высока

Соседние гмины 
 Гмина Часна
 Гмина Добродзень
 Гмина Гожув-Слёнски
 Гмина Ключборк
 Гмина Кшепице
 Гмина Лясовице-Вельке
 Гмина Пшистайнь
 Гмина Радлув
 Гмина Зембовице

Ссылки 
 Официальная страница 

Гмины Опольского воеводства
Олесненский повет